Tal der Rosen steht für:

 ein Gebiet in Marokko nahe der Stadt El-Kelâa M’Gouna
 ein berühmtes Rosenanbaugebiet und Zentrum der Rosenölproduktion in Bulgarien, siehe Rosental (Bulgarien)